Captain Jack bezeichnet

 Captain Jack (Band), eine deutsche Dance-Band
 Captain Jack (Lied), Lied der gleichnamigen Band
 Captain Jack Harkness, ein Companion des 9. und 10. Doktors in Doctor Who und Hauptfigur des Ablegers Torchwood; dargestellt von John Barrowman
 Captain Jack Sparrow, Hauptfigur der Fluch-der-Karibik-Filmreihe; dargestellt von Johnny Depp
 Kintpuash, einen Häuptling der Modoc